Primera División 1999-2000 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1999-2000 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1999-2000 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio